Puente de Miraflores puede referirse a dos puentes situados en ciudades españolas:

 Puente de Miraflores (Córdoba).
 Puente de Miraflores (Bilbao).